В парному жіночому розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2013, що проходив у рамках ITF, Шерон Фічмен і Марина Заневська виграли титул, у фіналі перемігши пару Жаклін Како і Наталі Плускота з рахунком 6–2, 6–2.

Юлія Глушко і Олівія Роговська були чинними чемпіонками, але в 1-му колі поступилися парі Стефані Дюбуа і Стефані Форец Гакон.

Сіяні пари 

  Сє Шуїн /  Сє Шувей (півфінал)
  Юлія Глушко /  Олівія Роговська (1-ше коло)

  Шерон Фічмен /  Марина Заневська (чемпіонки) 
  Жаклін Како /  Наталі Плускота (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open